The Company (film), Amerikaanse dramafilm uit 2003 onder regie van Robert Altman
 The Company (miniserie), Amerikaanse miniserie uit 2007
 The Company (popgroep), Nederlandse gelegenheidsformatie
 The Company (Prison Break), fictieve organisatie uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break